Планеты — многозначный термин.

 «Планеты» — симфоническая сюита Густава Холста, сочинённая в 1914–1916 гг.
 «Планеты» (англ. The Planets) — документальный фильм-сериал BBC, состоящий из 8 отдельных фильмов.
 Планеты в астрологии — подвижные в геоцентрической системе небесные тела, якобы влияющие на судьбу.

См. также 
 Планета (значения)